Дно (муниципа́льное образова́ние «Дно» или городское поселение «Дно») — муниципальное образование со статусом городского поселения в Дновском районе Псковской области России.

Административный центр — город Дно.

География 
Территория городского поселения граничит на юге с Искровской волостью, на востоке и юго-востоке — с Выскодской волостью Дновского района, на западе — с Порховским районом, на севере — с Новгородской областью.

История 
До апреля 2015 года в состав муниципального образования входили 4 населённых пункта: город Дно, хутор Паклинский, деревни Пригородный и Щильско
			
Согласно Закону Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований» сельское поселение Лукомская волость вошла в муниципальное образование (городское поселение) «Дно» с административным центром в городе Дно.

Население 

 Урбанизация
По состоянию на 1 января  года в городских условиях (в городе Дно) проживают  % населения городского поселения (или  жителя), в сельских —  % или  жителей.

По данным переписи населения 2010 года городское население составляло 98,7 % (9061 житель города Дно), сельское население — 1,3 % (или 122 сельских жителя).

Состав городского поселения 
С апреля 2015 года в состав городского поселения входят 45 населённых пунктов, в том числе 1 город, 1 хутор и 43 деревни:

Примечания 

Муниципальные образования Дновского района
Городские поселения Псковской области